Первая лига 1970/1971 () — 31-й сезон чемпионата Албании с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «17 Нентори» не смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на giovanniarmillotta.it

1970/1971
Албания
Албания
1970 год в Албании
1971 год в Албании